Little Men ist der Titel folgender Werke:

 Little Men (Roman), Roman von Louisa May Alcott (1871)
 Little Men (1934), US-amerikanischer Film von Phil Rosen 
 Little Men (1940), US-amerikanischer Film von Norman Z. McLeod 
 Little Men (1998), kanadischer Film von Rodney Gibbons 
 Little Men (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (1998–1999) 
 Little Men (2005), US-amerikanischer Film von Trey Lineberger und Vincent Vittorio 
 Little Men (2016), US-amerikanischer Film von Ira Sachs

Siehe auch:
 Little Man, US-amerikanischer Film von Keenen Ivory Wayans (2006)